Forza Italia (« Allez l'Italie » en italien) peut faire référence à :

 Forza Italia, un film documentaire de Roberto Faenza sorti en 1978 ;
 Forza Italia, un parti politique italien actif de 1994 à 2009, puis refondé en 2013.